Карл Фердинанд Беккер:
 Беккер, Карл Фердинанд (1775—1849) — немецкий лингвист и филолог.
 Беккер, Карл Фердинанд (1804—1877) — немецкий скрипач, органист и музыкальный критик.